Division I – precedente nome della Pro League, massimo livello del campionato belga di calcio
Division I – massimo livello del campionato belga maschile di pallanuoto
Division I – massima serie fino al 2012-2013 poi seconda serie del campionato belga di calcio femminile.
NCAA Division I – massimo livello delle competizioni sportive della National Collegiate Athletic Association
Lista di Istituti NCAA Division I
NCAA Men's Division I Soccer Championship
Campionato di pallacanestro NCAA Division I
NCAA Division I – massimo campionato universitario di pallavolo femminile degli Stati Uniti
NCAA Division I – massimo campionato universitario di pallavolo maschile degli Stati Uniti